Příjmení Voneš či Vonešová nosí více osobností:

 Antonín (Augustin) Voneš (1856–1925) – vojenský duchovní, od listopadu 1918 první přednosta duchovní správy vznikající československé armády
 Bohumil Voneš (1883–1949) – český právník, od r. 1934 soudce a po válce senátní prezident Nejvyššího soudu v Brně
 Eva Vonešová (* 1954) – česká malířka žijící a tvořící v Rakousku
 František Voneš (1913–1942) – kaplan ve Ždánicích popravený nacisty s farářem Václavem Kostihou za poskytnutí úkrytu anglickému parašutistovi
 Jan Voneš (1841–1888) – sekretář krajského soudu a zakladatel okrašlovacícho spolku v Hradci Králové (pomník ve Vonešových sadech)
 Josef Metod Voneš (1875 –1938) – syn českých emigrantů do USA, katolický kněz a benediktin 
 Karel Voneš (1908–1980) – český farmaceut a mykolog (jeho sbírka modelů hub je v Jihočeském muzeu)
 Květoslava Vonešová (* 1935) – česká komorní pěvkyně, básnířka, spisovatelka a herečka
 Ludvík Voneš (1910–1978) – český malíř
 Radek Voneš (* 1971) – český podnikatel, manžel Ilony Csákové